Собор святого Людовика ( كاتدرائية القديس لويس, ) — католическая церковь, находящаяся в городе Тунис на холме Бирса среди руин древнего Карфагена (Тунис). Храм является бывшим кафедральным собором архиепархии Туниса. Церковь освящена в честь французского короля святого Людовика IX. Храм располагается на вершине холма Бирса недалеко от руин древнего пунического, а затем римского города Карфаген. Он был построен на развалинах старого языческого храма, посвященного Эшмуну, пуническому богу исцеления, руины всё ещё можно увидеть в подвале церкви. 

С 1993 года собор известен как «Акрополь». Он больше не используется для богослужений, а вместо этого проводит публичные мероприятия или концерты тунисской музыки и классической музыки. В настоящее время единственным римско-католическим собором, действующим в Тунисе, является собор Святого Винсента де Поля.

История 

Строительство храма инициировал , который обратился к французскому консулу с просьбой построить христианский храм в честь Людовика IX. Хусейн II Бей заявил следующее:

Консул возложил эту обязанность на своего сына Жюля. Последний, внимательно изучив возможные места, определил место для строительства собора на месте античного акрополя на холме Бирса, где располагался пунический храм Эшмуну. Считается, что на этом месте располагался палаточный город крестоносцев, в котором 25 августа 1270 года умер Людовик IX во время восьмого крестового похода. Проект храма был утверждён французским королём Луи-Филиппом I. По проекту архитектора предполагалось строить скромную церковь с элементами византийского и готического стилей. Во всяком случае, ему удалось придать ему вид богатого рибата, вспомнив при этом королевскую капеллу в Дрё. Единственный стоявший в то время в Тунисе крест венчал здание. Финансировать строительство помогали потомки семей крестоносцев и приближённые короля.

Построенный между 1894 и 1890 годами, когда Тунис находился под протекторатом Франции, собор святого Людовика приобрёл первенство в африканской церкви, когда титул предстоятеля или примаса Африки был восстановлен в пользу кардинала Лавижери, титулярного архиепископа Алжирского и Карфагенского, объединённых в его лице. Здание было освящено с большой помпой в присутствии многочисленного церковного клира. Освящение храма совершил кардинал Шарль Лавижери. В 1918 году собору был присвоен почётный статус малой базилики. После своей смерти Лавижери был похоронен там, и в его память был установлен погребальный памятник. Однако сейчас его тело находится в Общей курии Белых отцов в Риме.

После обретения Тунисом независимости мощи Св. Людовика были перевезены в Париж (1956). После 1964 г. здание не использовалось по прямому назначению и с 1994 г. стало использоваться как музей и концертный зал.

Архитектура 
Французская архитектура конца XIX века, как правило, отличалась композитными стилями (как в случае базилики Сакре-Кёр в Париже, построенной в романско-византийской архитектурной традиции в ту же эпоху). Здание, построенное по планам аббата Пуне, в смешанном византийско-мавританском стиле в форме латинского креста площадью 65 на 30 метров. Фасад обрамлён двумя квадратными башнями, каждая из которых увенчана небольшими куполами, переход находится под главным куполом, окруженным восемью короткими башнями или шпилями, находящийся над апсидой есть меньший купол. Внутренне помещение разделяется тремя нефамии, которые разделены арками, украшенные лепниной в стиле арабеска. Витражи также украшены арабесками. Большой колокол весит шесть тонн, а также есть четырехзвонный карильон.

Примечания

Источник 
 Alexandre Pons, La nouvelle Église d’Afrique ou le catholicisme en Algérie, en Tunisie et au Maroc depuis 1830. ed. Librairie Louis Namura, Tunis, 1930

Ссылки 

 Kathedrale von Karthago 

Соборы Туниса
Католические храмы Туниса
Карфаген
Малые базилики Африки